van Vloten ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Vloten (1822–1909), Schweizer Pädagoge und Institut Gründer
 Franz Helenus von Vloten (1833–1919), Schweizer Apotheker, Düngemittel Unternehmer
 Gerlof van Vloten (1866–1903), niederländischer Orientalist
 Johannes van Vloten (1818–1883), niederländischer Schriftsteller
 Willem van Vloten (1855–1925), niederländischer Hütteningenieur
 Wilhelm Helenus von Vloten (1794–1883), Schweizer Jurist, Politiker

Siehe auch:
 Vleuten (Begriffsklärung)